Питер Макни́лл (; род. Нью-Брансуик, Канада) — канадский актёр кино и телевидения, фильмография которого включает около 200 работ, в том числе заметные роли в сериалах «Близнецы Эдисон», «Капитан Пауэр и солдаты будущего», «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Буря столетия», «Близкие друзья», «Зовите меня Фитц», «Добрая ведьма» и других.

Избранная фильмография

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»